Georges Brunel (1838-1890), personnalité politique française ;
 Georges Brunel (1856-1900), mathématicien français.